Бобков (Бобкова) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Бобков, Алексей Дорофеевич (1904—1968) — адвокат, председатель Московской старообрядческой общины.
 Бобков, Борис Назарович (1911—1989) — контр-адмирал Военно-Морского Флота СССР.
 Бобков, Валентин Васильевич (1920—2001) — Герой Советского Союза.
 Бобков, Валерий Валерьевич (род. 1989) — эстонский и российский хоккеист.
 Бобков, Виктор Николаевич (1926—1944) — Герой Советского Союза.
 
 Бобков, Вячеслав Игоревич (1957—2012) — российский певец, поэт, композитор.
 Бобков, Григорий Евдокимович (1907—1981) — Герой Советского Союза.
 Бобков, Евгений Алексеевич (1939—1985) — протоиерей, клирик Русской православной старообрядческой церкви.
 Бобков, Иван Васильевич (1907—?) — советский государственный и политический деятель, председатель Рязанского областного исполнительного комитета.
 
 Бобков, Кузьма Никодимович (1910—198?) — директор совхоза «Тимирязевский» Амвросиевского района Донецкой области, Герой Социалистического Труда.
 Бобков, Михаил Владимирович (1895—1970) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 
 Бобков, Олег Николаевич (род. 1925) — советский футболист и тренер.
 Бобков, Ростислав Ростиславович (род. 1949) — кинопродюсер, член союза кинематографистов России.
 Бобков, Семён Алексеевич (1896—1934) — советский военачальник, генерал-майор артиллерии.
 
 Бобков, Фёдор Николаевич (1897—1967) — советский военачальник, генерал-лейтенант.
 Бобков, Фёдор Петрович (в монашестве Феодор; 1874—1938) — православный священник, прославлен в лике священномучеников Российских в 2000 году.
 Бобков, Филипп Денисович (1925—2019) — деятель органов государственной безопасности СССР, генерал армии.

Бобкова 
 Бобкова, Анастасия Степановна (1890—1938) — послушница Русской православной церкви, преподобномученица.
 Бобкова, Валентина Ивановна (1921—1981) — ткачиха, Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Государственной премии СССР (1975).
 Бобкова, Капитолина Степановна (род. 1939) — д.б.н., профессор.
 Бобкова, Марина Станиславовна (род. 1963) — российский историк-медиевист, профессор МГИМО.
 Бобкова, Ольга Сергеевна (род. 1925) — советский и российский учёный-металлург, лауреат Государственной премии СССР (1970).
 Бобкова, Раиса Алексеевна (род. 1951) — депутат Верховного Совета СССР.
 Бобкова, Таисия Ефимовна (1910—1943) — советский хозяйственный и политический деятель, депутат Верховного Совета СССР 1-го созыва.
 Шестакова (Бобкова), Дарья Станиславовна (род. 1996) — российская регбистка.

См. также 
 Бобко
 Бабков